Torpön kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Torpön, Ydre kommun – en ö i Östergötlands län, 
 Torpön (naturreservat) – ett naturreservat i Ydre kommun

Åland 

 Torpön, Åland,